Groepsschuilplaats Type 1918, een soort Nederlandse bunker uit 1918
 Groepsschuilplaats Type P, een soort Nederlandse bunker uit 1939-1940
 Doorgezaagde bunker of Groepsschuilplaats 599, een als toeristische attractie doorgezaagde groepsschuilplaats type P bij Culemborg